Verkleinwoord van Zwemmer, verder:
 Gewoon zwemmertje
 Oostelijk zwemmertje
 Veenzwemmertje